Besar steht für:

 Besar, ein Berg auf der Insel Sumatra
 Besar (Flores), eine Insel bei Flores (Indonesien)
 Besar (Seram), eine Insel bei Seram

Besar für einen Vorname; bedeutende Namensträger:
 Besar Halimi (* 1994), deutscher Fußballspieler
 Besar Nimani (* 1985), deutscher Boxer

BesAR steht für:
  Besondere Ausgleichsregelung, eine Regelung aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz

Abkürzung